Il singolare del torneo di tennis Copa Colsanitas 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Fabiola Zuluaga che ha battuto in finale Anabel Medina Garrigues 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Paola Suárez (semifinali)
 Katarina Srebotnik (semifinali)
 Cristina Torrens Valero (primo turno)
 Fabiola Zuluaga (campionessa)

 Flavia Pennetta (quarti di finale)
 Conchita Martínez Granados (quarti di finale)
 Åsa Svensson (secondo turno)
 Marlene Weingärtner (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Colsanitas 2003